Кубок Андорри з футболу 2016 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Андоррі. Володарем кубку вдруге став Уніо Еспортива.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 лютого 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 березня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Андорри на soccerway 

2016
Андорра